PFK CSKA Sofija (bugarski: ПФК ЦСКА София) je bugarski nogometni klub iz glavnoga grada Bugarske, Sofije. Najveći rival kluba je Levski Sofija.

Povijest 
CSKA Sofija osnovana je 5. svibnja 1948. godine. Do sada je osvojila 31 naslov Prve bugarske nogometne lige i 20 naslova Bugarskoga kupa.

CSKA Sofija jedini je bugarski klub koji je ikada igrao u polufinalu Europskoga kupa, i to 2 puta, 1967. i 1982.

Poznati igrači 
  Hristo Stoičkov
  Dimitar Berbatov

Treneri

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Bugarski nogometni klubovi